Acantharctia este un gen de lepidoptere din familia Arctiidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Acantharctia